Ниже приведен список составов команд участниц юношеского чемпионата мира 2015. Каждая сборная должна заявить 21 футболиста (3 из которых вратари) которые рождены не ранее 1 января 1998 года.

Группа А

Нигерия

США

Хорватия

Чили

Группа B

Англия

Бразилия

Гвинея

Южная Корея

Группа C

Австралия

Аргентина

Германия

Мексика

Группа D

Бельгия

Гондурас

Мали

Эквадор

Группа E

Коста-Рика

Россия

КНДР

ЮАР

Группа F

Новая Зеландия

Парагвай

Сирия

Франция

Примечания 

2015
Чемпионаты мира в 2015 году
2015 год в футболе